Воскобо́йников — русская фамилия; имеет женскую форму Воскобойникова.

Известные носители 
 Воскобойников, Борис Николаевич (1936—2004) — сотрудник советских и российских органов государственной безопасности, генерал-майор.
 
 
 
 Воскобойников, Иван Моисеевич (1926—2018) — ветеран, общественник, почётный гражданин Комсомольска-на-Амуре.
 
 
 
 Воскобойников, Пётр Алексеевич (1867—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

 Воскобойникова, Лидия Михайловна (1921—?) — врач ортопед-протезист, лауреат Государственной премии СССР (1970).

См. также